Ruska Góra (481 m) – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej między wsiami Krzywopłoty, Ryczów i Złożeniec
 Ruska Góra (465 m) – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej w obrębie wsi Złożeniec
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Dubiecko, powiecie przemyskim, województwie podkarpackim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Trąbki Wielkie, powiecie gdańskim, województwie pomorskim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Jaśliska, powiecie krośnieńskim, województwie podkarpackim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Zambrów, powiecie zambrowski, województwie podlaskim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Lubowidz, powiecie żuromińskim, województwie mazowieckim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Kiwity, powiecie lidzbarskim, województwie warmińsko-mazurskim
 Ruska Góra – wzgórze w gminie Górowo Iławeckie, powiecie bartoszyckim, województwie warmińsko-mazurskim